Imię i nazwisko István Szabó nosili lub noszą m.in.:
 István Szabó (ur. 1938) – węgierski reżyser filmowy
 István Szabó (1906–1980) – niemiecki inżynier, naukowiec węgierskiego pochodzenia
 István Szabó (ur. 1945) – węgierski piłkarz ręczny, olimpijczyk z 1972
 István Szabó (ur. 1950) – węgierski kajakarz, medalista olimpijski z 1976 i 1980
 István Szabó (ur. 1954) – węgierski muzyk, były członek zespołu P. Box